Die Fußballsaison 2019 in der thailändischen vierten Liga, der Thai League 4, die aus Sponsoringgründen auch als Omsin League bekannt ist, ist die dritte Saison nach der Ligareform 2017.

Die Liga ist in 6 Regionen eingeteilt:
 Northern Region
 North Eastern Region
 Eastern Region
 Western Region
 Bangkok Metropolitan Region
 Southern Region

Die Saison startete am 9. Februar 2019 und endete am 27. Oktober 2017.

Northern Region

Mannschaften

Tabelle 

|}

Beste Torschützen der jeweiligen Vereine

Zuschauerzahlen

North Eastern Region

Mannschaften

Tabelle 

|}

Beste Torschützen der jeweiligen Vereine

Zuschauerzahlen

Eastern Region

Mannschaften

Tabelle 

|}

Beste Torschützen der jeweiligen Vereine

Zuschauerzahlen

Western Region

Mannschaften

Tabelle 

|}

Beste Torschützen der jeweiligen Vereine

Zuschauerzahlen

Bangkok Metropolitan Region

Mannschaften

Tabelle 

|}

Beste Torschützen der jeweiligen Vereine

Zuschauerzahlen

Southern Region

Mannschaften

Tabelle 

|}

Beste Torschützen der jeweiligen Vereine

Zuschauerzahlen

Champions League

Gruppenphase

Upper Region

Spiele 

|}

Tabelle 

|}

Lower Region

Spiele 

|}

Tabelle 

|}

Spiele um den 3. Platz 

|}
Muang Loei United FC gewinnt mit 7:3 gegen Pathumthani University FC und ist damit Dritter der Thai League 4

Finalspiele 

|}
Nach zwei Finalspielen stand es 2:2. Im Elfmeterschießen gewann Wat Bot City FC mit 6:5 gegen Pattani FC und ist damit Gesamtsieger der Thai League 4

Weblinks 
 Offizielle Website Thai League

Fußballsaison 2019
Thai League 4